Amphoe Mae Rim (in Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im zentralen Teil der Provinz Chiang Mai. Die Provinz Chiang Mai liegt in der Nordregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Mae Taeng, San Sai, Mueang Chiang Mai, Hang Dong und Samoeng der Provinz Chiang Mai.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mae Rim ist in elf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 92 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt sechs Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Rim Nuea (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Rim Nuea.
 San Pong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon San Pong.
 Khilek (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khilek.
 Mae Raem (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Mae Raem.
 Mueang Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Mueang Kaeo.
 Mae Rim (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Rim Tai und Teilen des Tambon Mae Sa.

Außerdem gibt es fünf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Saluang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Saluang.
 Huai Sai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Huai Sai.
 Pong Yaeng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pong Yaeng.
 Mae Sa (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Mae Sa.
 Don Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Don Kaeo.

Einzelnachweise

Weblinks 

Weitere Informationen zum Amphoe Mae Rim von amphoe.com (in Thai)

Mae Rim